Сеньє́рг, Сеньєрґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 125 км на північ від Тулузи, 30 км на північ від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 50 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 115,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сеньєрг на сайті французького Національного інституту географії
 Сеньєрг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сеньєрг на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сеньєрг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сеньєрг на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот